MEA peut faire référence à :
 modèle d'évaluation par arbitrage, un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille ;
 Middle East Airlines, le code OACI d'une compagnie aérienne libanaise ;
 Monoéthanolamine, un composé chimique organique ;
 Maison des étudiants arméniens, une résidence universitaire à Paris, en France ;
 Millennium Ecosystem Assessment, programme scientifique international sur les écosystèmes ;
Microélectronique Et Automatique, est une des spécialités d'ingénierie de l'école polytechnique universitaire de Montpellier.
Moyens Elévateurs Aériens qui regroupent les échelles pivotantes et bras élévateurs utilisés par les sapeurs-pompiers lors des opérations de reconnaissance ou de sauvetage.